Во́ннегут (Vonnegut) — фамилия семьи американцев немецкого происхождения. Известные носители:
  (1855—1908) — американский предприниматель, один из основателей компании Vonnegut & Bohn.
  (1884—1957) — американский архитектор, сын Бернарда Воннегута-старшего.
 Воннегут, Бернард (1914—1997) — американский физик-метеоролог, сын Курта Воннегута-старшего.
 Воннегут, Курт (1922—2007) — американский писатель, репортёр, редактор, сын Курта Воннегута-старшего.